Машкэуць (, историческое название Машковцы) — село в Криулянском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 76 метров над уровнем моря.

История 
Возле села, на мысу, образованном излучиной реки Реут находится городище (IX-XI вв.) тиверцев времён Киевской Руси. Рядом расположено неукрепленное селище времён печенегов, торков, половцев, Золотой Орды (на правом берегу от современного г.Дубоссары)  с переправой через Днестр "Сака-катай" (крепость на сваях) напротив тиверского городища Машкауцы.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Машкэуць проживает 4103 человека (1998 мужчин, 2105 женщин).

Этнический состав села:

Интересные факты 
 От названия села происходит фамилия Машкауцан.
 В местечке Машковцы жил еврейский публицист и миссионер Иосиф Давидович Рабинович.

Примечания 

Населённые пункты Криулянского района